Filippo Rinaldi ist der Name folgender Personen:

* Filippo Rinaldi (1856–1931), italienischer Ordensgeistlicher, siehe Philipp Rinaldi
 Filippo Rinaldi (Fußballspieler) (* 2002), italienischer Fußballspieler